Giglia – cognome italiano
 Luigi Giglia – politico e avvocato italiano